Casalgrandesi – abitanti di Casalgrande Alto
Casalgrandesi – abitanti di Casalgrande